Astronomia: Algol és una estrella de la constel·lació de Perseu.
 Informàtica: ALGOL és un llenguatge de programació.
 Algol és també una revista. Vegeu Algol (revista)